Калу́жская — название четырёх станций в Московском метрополитене:
 
 «Калужская» — проектное названии строящейся станции «Воронцовская» на Большой кольцевой линии.
 «Калужская» — название станции «Октябрьская» на Кольцевой линии с 1950 по 1961 годы.